Бегич:

 Бегич (ум. 1378) — золотоордынский темник, командовавший войсками Мамая в битве на Воже.
 Бегич, Амар (род. 2000) — боснийский футболист.
  (род. 1954) — боснийский юрист, председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (1999—2001).
 Бегич, Марк (род. 1962) — американский политик, сенатор США от штата Аляска.
 Бегич, Мирза (род. 1985) — словенский профессиональный баскетболист, центровой.
 Бегич, Сильвие (род. 1993) — хорватский футболист.
 Бегич, Эдина (род. 1992) — боснийская волейболистка.

Примечания